Раппопо́рт (Рапопорт, Роппопорт, Раппапорт, Рапапорт; , ) — еврейская фамилия, составившаяся из фамилий Рапа (Раппе га-Коген, רפא כ״ץ) и Порто (восходит к названию португальского города Порту) после заключения брачного союза между двумя их представителями.

Известные носители:
 Раппопорт, Александр Абрамович (род. 1942) — советский и российский физик-теоретик, известный под фамилией Белавин.
 Раппопорт, Андрей Натанович (род. 1963) — экономист, председатель правления ОАО «Федеральная сетевая компания».
 Раппопорт, Василий Александрович (псевдоним Регинин, 1883—1952) — журналист, литератор, издатель.
 Раппопорт, Евгений Григорьевич (1934—1977) — советский журналист и литературовед, критик.
 Раппопорт, Ксения Александровна (род. 1974) — актриса.
 Раппопорт, Павел Александрович (1913—1988) — советский археолог, автор монографий по истории древнерусского зодчества.
 Раппопорт, Шарль (до эмиграции Хонон Липманович Рапопорт, 1865—1941) — французский писатель-публицист и журналист, социалист.
 Раппопорт, Шлойме-Занвл (Рапопорт, более известен как Семён Аки́мович А́н-ский; 1863—1920) — русский и еврейский писатель, поэт, драматург, публицист, этнограф, революционер, общественный и политический деятель.

См. также 
 Раппепорт, Гавриил Людвигович (1893—1938) — советский фотограф, фотокорреспондент.

Примечания